Die Lannion-Trégor Communauté ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté d’agglomération im Département Côtes-d’Armor, dessen Verwaltungssitz sich im Ort Lannion befindet. Sein Einzugsgebiet liegt im Westen des Départements. Der am 12. September 2016 gegründete Gemeindeverband besteht aus 57 Gemeinden.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband wurde in kleinerem Umfang mit zwanzig Gemeinden am 1. Januar 2003 unter dem Namen Communauté d’agglomération de Lannion-Trégor (CALT) gegründet. Fünf Jahre später wurde er in Lannion-Trégor Agglomération umbenannt. Am 1. Januar 2014 stieg die Mitgliedszahl durch Beitritt der acht Gemeinden der Beg ar C’hra Communauté und der Gemeinde Perros-Guirec auf 30. Gleichzeitig erhielt der Gemeindeverband den heutigen Namen Lannion-Trégor Communauté. Am 5. Januar 2015 kamen noch die acht Gemeinden der bisherigen Communauté de communes du Centre Trégor hinzu.

Mit Wirkung vom 1. Januar 2017 fusionierte der Gemeindeverband mit der Communauté de communes du Haut Trégor und der Communauté de communes de la Presqu’île de Lézardrieux und wurde als neuer Gemeindeverband unter demselben Namen mit nunmehr 60 Gemeinden neu gegründet.

Zum 1. Januar 2019 bildeten die ehemaligen Gemeinden La Roche-Derrien, Hengoat, Pommerit-Jaudy und Pouldouran die Commune nouvelle La Roche-Jaudy. Dadurch verringerte sich die Anzahl der Mitgliedsgemeinden auf 57.

Aufgaben des Gemeindeverbands 
Da die Mehrzahl der Gemeinden sehr klein sind und Bürgermeister (Maires) im Nebenamt haben, ist die Communauté für verschiedene Aufgaben der beteiligten Gemeinden zuständig. Es bestehen vom Präsidenten und von Vizepräsidenten des Gemeindeverbands geführte Kommissionen (Allgemeine Geschäfte, Projekte und Finanzen// Wirtschaft, Beschäftigung, Tourismus, Höhere Schulen, Forschung, Bildung und Neuerungen// Trinkwasser, Abwasserentsorgung, Abfallsammlung und -entsorgung, Straßenbau und -unterhalt// Wohnungsbau, Umgebung, Grundeigentum, Ortsentwicklung und Wohnortswechsel //Umweltschutz und Energie// Sport, Kultur und Öffentliche Anschaffungen/Einrichtungen), welche übergemeindliche Aufgaben leisten.

Mitgliedsgemeinden

Einzelnachweise

Weblinks 
 Website des regionalen Tourismusbüros – Côte de Granit Rose

LannionTregor Communaute
Département Côtes-d’Armor
Gegründet 2016